Feliks Sumarokow-Elston (1820–1877)
 Feliks Sumarokow-Elston (1856–1928)